ACE steht für:
 Access Connectivity Engine, eine mit Microsoft Access 2007 eingeführte Version der Microsoft Jet Engine
 Access Control Entry, ein Eintrag in der Access Control List
 Accumulated Cyclone Energy, eine Einheit zum Messen der Intensität von tropischen Wirbelstürmen
 ACE (Chemotherapie), ein Therapieregime
 ACE (Dateiformat), ein Kompressionsformat für Archive
 ACE (Java-Texteditor), ein freier, kollaborativer Echtzeit-Texteditor
 Ace (JavaScript-Texteditor), ein freier Texteditor, in JavaScript implementiert
 ACE Aviation Holdings, eine kanadische Holdinggesellschaft
 ACE-Getränk, Erfrischungsgetränk mit Zusatz von Vitaminen
 ACE-Hemmer, gefäßerweiternde Arzneistoffe
 ACE Limited, Schweizer Versicherungskonzern
 ACE Mobile Force, ein NATO-Eingreifverband, siehe Allied Command Europe Mobile Forces (AMF)
 ADAPTIVE Communication Environment, eine Programmbibliothek
 Advanced Composition Explorer, eine Raumsonde der NASA
 Advanced Computer Entertainment, britisches Magazin für Computerspiele
 Altamont Commuter Express, ehemaliger Name des Altamont Corridor Express
 Altamont Corridor Express, eine Vorortlinie im Silicon Valley
 AMEX Commodities Exchange, eine Warenbörse, siehe NYSE Amex
 Angiotensin-konvertierendes Enzym (Angiotensin Converting Enzyme), ein für die Blutdruck-Regulation wichtiges Enzym
 American Coaster Enthusiasts, ein US-amerikanischer Achterbahn-Fanclub
 Application Control Engine, ein Switch (Netzwerktechnik), der unter anderem zur Serverlastverteilung eingesetzt wird
 Architects Council of Europe, Europäischer Dachverband der Architektenkammern und -verbände der EU-Mitgliedsstaaten
 American Council on Education, die US-amerikanische Bildungskommission
 Army Compartmented Element, siehe 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (Airborne)
 Flughafen Arrecife, spanischer Flughafen auf der Insel Lanzarote nach dem IATA-Code
 Arteria carotis externa, eine Schlagader
 ASCII Compatible Encoding, ein String-Format für internationalisierte Domainnamen, siehe ACE-String
 Association Cannes-Echecs, der Schachverein Cannes
 Association des Cinémathèques Européennes, eine Vereinigung von 42 europäischen Filmarchiven
 Association for European Life Science Universities
 Auto Club Europa, ein deutscher Automobilclub

A.C.E. oder A.C.E steht für:
 American Cinema Editors, eine Vereinigung amerikanischer Filmeditoren
 A.C.E, südkoreanische Boygroup
 A.C.E.-Mischung, bestehend aus Alkohol, Chloroform und Ether, siehe Narkose#Entstehung der modernen Allgemeinanästhesie

Ace steht für:
 Ace (Texas), Ort im Polk County
 Ace (Automarke), ehemalige britische Automobilmarke
 Ace (Band), britische Pub-Rockband
 Ace, Gründungsname der finnischen Thrash-Metal-Band Maple Cross
 Ace Auto Services, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Ace Books, US-amerikanischer Science-Fiction-Verlag
 Ace Brook, Fluss im US-Bundesstaat Vermont
 Tata Ace, Kleintransporter

Ace ist der Familienname folgender Personen:
 Johnny Ace (1929–1954), US-amerikanischer Musiker
 Jupiter Ace (DJ) (* 1980 oder 1981), nordirischer DJ und Musikproduzent
 Masta Ace (* 1966), US-amerikanischer Rapper
 Mellow Man Ace (* 1967), US-amerikanisch-kubanischer Rapper

ace steht für:
 Achinesische Sprache (ISO-639-2-Code)

Siehe auch:
 Ace Branch
 Ace Creek
 Aces

Abkürzung